Mai multe autostrăzi în diverse țări au fost denumite A4:

 În Bulgaria, autostrada A4, între Cirpan și Kapitan Andreevo;
 În Franța, autostrada A4, între Paris, Reims, Metz și Strasbourg;
 În Italia, autostrada A4, între Torino, Milano, Veneția și Trieste;
 În Polonia, autostrada A4, între Zgorzelec, Wrocław și Cracovia;
 În România, autostrada A4 ocolește Constanța, între Ovidiu și Agigea.